Nathanaël steht für:

 Nathanaël (Schriftstellerin) (Nathalie Stephens; * 1970), kanadische Schriftstellerin
 männlicher Vorname, siehe Nathanael #Nathanaël